USS Mahan puede referirse:
 al USS Mahan (DD-102), destructor de la clase Wickes;
 al USS Mahan (DD-364), destructor líder de su clase;
 al USS Mahan (DDG-42), destructor de la clase Farragut; o
 al USS Mahan (DDG-72), destructor de la clase Arleigh Burke.
Mahan